

Pessoas
Jeremiah Horrocks
Brian Horrocks
Jane Horrocks

Outros
3078 Horrocks

Desambiguações de sobrenomes